Hoff puede referirse a:

Katie Hoff
Marcian Hoff
Jacobus Henricus van 't Hoff
Factor de van't Hoff
Ecuación de Van't Hoff
Christina Hoff Sommers
Robert van 't Hoff

Topónimo
Municipio de Hoff (condado de Pope, Minnesota)
The Hoff, para referirse a David Hasselhoff